Радуня (гора) — гора в Польше.
 Радуня (река) — река в Польше.